De MTN 8 2016 was de 42ste editie van het MTN 8 voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Het toernooi begon op 26 augustus 2016 en eindigde op 1 oktober 2016 met de finale in het Mbombela Stadion in Nelspruit onder leiding van scheidsrechter Victor Gomes. Aan het bekertoernooi deden de nummers één tot en met acht mee van de Premier Soccer League 2015/16. Ajax Cape Town trad aan als de titelhouder. Bidvest Wits won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 3-0 te sterk voor Mamelodi Sundowns door treffers van Daine Klate (2) en Eleazar Rodgers.

Schema

Externe links
 Officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2016
Voetbal in Zuid-Afrika